Kleine Halternevel (Messier 76, M76), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M76 (Denemarken), zie Kridtsvinget
 M76 (Hongarije)